2823 ван дер Лаан (2823 van der Laan) — астероїд головного поясу.
 Гаррі ван дер Лаан (нід. Harry van der Laan, нар. 24 лютого 1964, Гауда, Нідерланди) — нідерландський футболіст.